IC2 bezeichnet

 einen deutschen Intercity-Zug mit Doppelstockwagen, siehe Intercity 2 (Deutsche Bahn)
 einen dänischen Triebzug für Privatbahnen, siehe IC2 (Dänische Privatbahnen) 
 einen dänischen Triebzug der dänischen Staatsbahnen Danske Statsbaner, siehe IC2 (DSB)